La nazionale di rugby a XV dell'Ungheria rappresenta il proprio paese nelle competizioni di rugby internazionali.Non ha mai partecipato alla coppa del mondo, ma partecipa regolarmente al Campionato europeo per Nazioni di rugby, dove è attualmente inserita nella 2ª divisione poule C.

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Ungheria